Бегишевское () — село в Вагайском районе Тюменской области, входит в состав Бегишевского сельского поселения.

Селение носит название по имени татарского князя Бегиша, в 1584 года Ермаком во время похода вверх по Иртышу, взял городок князя.

География 
Деревня находится на берегу озера Будановское. Автобусное сообщение.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района